One Krab's Trash titulado La basura de don Cangrejo en Latinoamérica y La basura de Cangrejo en España es un episodio de la tercera temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 

Don Cangrejo vacía los basureros de la cuadra y abre en su patio una "venta de finas antigüedades". Le vende a un señor una vieja sombrilla con agujeros que promociona haberle pertenecido a una reina; en eso, luego llegan Bob Esponja y Patricio, quien compra un destapador de inodoros que se lo ofrecen como “un cucharón de sopa del siglo XVII”. Bob Esponja se fija más en una novedosa gorra para beber soda con la insignia #1, Don Cangrejo se la vende barata porque le queda muy bien. Tan pronto se va, llegan otros clientes que le informan a Don Cangrejo que esa gorra es un raro artículo de colección y le ofrecen quinientos, mil, diez mil e incluso un millón de dólares por ella. Preso de la desesperación por el dinero, Don Cangrejo corre hasta casa de Bob Esponja para recuperar la gorra, a la cual Bob ha llamado “gorrita” y utiliza para hacer más burbujas. Cangrejo hace todo lo posible por que Bob le regrese la gorra incluyendo ofrecerle gorras parecidas pero nada funciona. Don Cangrejo declara que tendrá que espantarlo para que la devuelva.

Esa noche, Don Cangrejo llega a la casa de Bob y dibuja un fantasma falso (muy mal hecho) en un papel, y lo mete por la ventana del dormitorio; lo que asusta a Bob Esponja quién inicialmente cree que es una lista de compras flotante, debido a que Don Cangrejo le mostró el lado equivocado de la hoja, e inmediatamente la voltea y le dice que la gorra está embrujada y debe devolvérsela inmediatamente a su dueño, un tal Smitty Werbenjagermanjensen. De pronto, Bob Esponja aparece detrás de Don Cangrejo, le dice que ya devolvió la gorra a un pez con el mismo nombre. Confundido y enojado, Don Cangrejo va al cementerio hasta que encuentra la tumba, una lápida con la forma de un dígito 1 gigante con el nombre, que efectivamente es Smitty Werbenjagermanjensen, excava la tumba y le quita la gorra al esqueleto. De pronto, cae un rayo y el esqueleto de Smitty revive, igual que todos los demás. Smitty le pide que la devuelva, pero Don Cangrejo se niega y usa la cabeza de un pez espada como arma y pelea con ellos toda la noche hasta vencerlos. Luego regresa a su venta de jardín con los mismos clientes que le ofrecían grandes cantidades de dinero por la gorra, pero cuando llega sólo se ríen de Don Cangrejo y le explican que se encontraron muchas de esas gorras, lo que significaba que la gorra ya había perdido su valor. Entonces aparece Bob Esponja con una nueva gorra que puede dar aplausos, lo que atrae a los clientes, así que todos van a negociar con Bob Esponja, dejando a Don Cangrejo solo, lamentándose. Calamardo aparece de paso con un ramo de flores, tildándolo de inmaduro.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Don Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Compradores ambulantes
 Esqueletos del cementerio
 Smitty Werben Jaeger Man Jensen

Enlaces externos

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002